Meigneux kan syfta på:
 Meigneux, Seine-et-Marne
 Meigneux, Somme